Denumirea de Kăpinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kăpinovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Kăpinovo, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.